ФК „Торпедо“ () е грузински футболен отбор от град Кутаиси, вторият по големина град в Грузия, основан през 1946 г.

Само 3 години след основаването си успява да стане шампион. В края на 1964 г. футболната федерация на СССР публикува списък с най-добрите играчи в първенството и 5 от тях играят в „Торпедо“, Кутаиси. Тимът играе домакинските си мачове на стадион „Гиви Киладзе“, който е с капацитет от 14 700 места.

Предишни имена 
 1946 – 1949 – „Динамо“
 1949 – 1960 – „Локомотив“
 1960 – 1990 – „Торпедо“
 1990 – 1992 – „Кутаиси“
 1992 – 2008 – „Торпедо“
 2008 – 2010 – „Торпедо-2008“
 от 2010 – „Торпедо“

Срещи с български отбори 
„Торпедо“ се е срещал с български отбори в официални и контролни срещи.

„Ботев“ (Пловдив)

„Лудогорец“ 
С „Лудогорец“ се е срещал два пъти в мачове от плейофния кръг на Лига Европа. Първият мач се играе на 23 август 2018 г. в Тбилиси и завършва 1 – 0 за „Лудогорец“ . Вторият мач се играе на 30 август 2018 г. в Разград и завършва 4 – 0 за Лудогорец .

„Спартак“ (Варна)

Успехи

СССР 
 Първа лига на СССР
  Шампион (2): 1960, 1961
  Второ място (2): 1949, 1981, 1984
  Трето място (1): 1975
 Втора лига на СССР
  Шампион (1): 1988

Грузия 
 Умаглеси лига
  Шампион (4): 2000, 2001, 2001/02, 2017
  Второ място (3): 1998/99, 2002/03, 2004/05
  Трето място (6): 1991, 1993/94, 2011/12, 2012/13, 2016, 2018
 Купа на Грузия
  Победител (4): 1999, 2001, 2016, 2018
  Финалист (5): 999/00, 2001/02, 2003/04, 2010/11, 2017
 Суперкупа на Грузия
  Победител (1): 2018
  Финалист (2): 1999, 2017
 Купа Давид Кипиани
  Победител (4): 1998/99, 2000/01, 2016 (есен), 2018
  Финалист (5): 1999/00, 2001/02, 2003/04, 2010/11, 2017
 Купа на президента на Туркменистан
  Победител (1): 2002
  Финалист (1): 2004

Участие в европейските клубни турнири

Български футболисти 
 Лазар Марин: 2018

Настоящ състав 
Към 7 август 2018 г.

 (капитан)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Сайт на запалянковците 
 История
 Профил на worldfootball.net
 Профил на transfermarkt.com
 Профил на soccerpunter.com
 Профил на soccerway.com
 Профил на soccer365.ru
 Профил на ceroacero.es
 Профил на сайте Wildstat.ru (СССР)
 Профил на сайте Wildstat.ru (Грузия)

Торпедо Кутаиси
Кутаиси